Tjärottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärottjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (3,3 ha)
Tjärottjärnen (Styrnäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,

Se även
Tjöråtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn